Okayama se poate referi la:

 Prefectura Okayama, o diviziune administrativă în Japonia.
 Municipiul Okayama, o localitate în Japonia, centrul administrativ al prefecturii Okayama.